.sg — национальный домен верхнего уровня для Сингапура. В 2011 году появились два общих домена верхнего уровня .சிங்கப்பூர் (Punycode: .xn--clchc0ea0b2g2a9gcd) и .新加坡 (Punycode: .xn--yfro4i67o), предназначенных для доменных имён, записанных тамильским письмом и китайскими иероглифами.

Домены второго уровня 
Всего существует шесть доменов второго уровня:

 com.sg: для коммерческих организаций
 net.sg: для провайдеров интернета и сети
 org.sg: для некоммерческих организаций
 gov.sg: для государственных учреждений
 edu.sg: для университетов
 per.sg: для персонального использования

Статистика 
На октябрь 2019 года всего было зарегистрировано  доменов.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .sg на сайте IANA
 Официальный сайт SGNIC

Национальные домены верхнего уровня
1988 год в Сингапуре
Появились в XX веке в Сингапуре